Truck har tre betydninger:

Gaffeltruck – maskine til at læsse, losse og flytte pallegods med
Lastbil – hedder truck på engelsk, dette bruges dog sjældent på dansk af folk der arbejder i branchen
Truck (beslag) – en del af det beslag der holder hjulene fast på et skateboard